Le qualificazioni del singolare  femminile del Rogers Cup 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Shuai Peng (primo turno)
  Lauren Davis (qualificata)
  Karolína Plíšková (ultimo turno)
  Coco Vandeweghe (qualificata)
  Elena Vesnina (ultimo turno)
  Christina McHale (ultimo turno)
  Jaroslava Švedova (ritirata)
  Heather Watson (qualificata)
  Yanina Wickmayer (qualificata)
  Annika Beck (primo turno)
  Mónica Puig (qualificata)
  Chanelle Scheepers (ritirata)
  Karin Knapp (qualificata)

  Kiki Bertens (qualificata)
  Kristina Mladenovic (ultimo turno)
  Donna Vekić (primo turno)
  Timea Bacsinszky (qualificata)
  Marina Eraković (ritirata)
  Kimiko Date-Krumm (ultimo turno)
  Paula Ormaechea (primo turno)
  Julia Görges (ultimo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Tereza Smitková (qualificata)
  Julia Glushko (ultimo turno)
  Michelle Larcher de Brito (ultimo turno)

Qualificate

  Shelby Rogers 
  Lauren Davis
  Timea Bacsinszky
  Coco Vandeweghe
  Tereza Smitková
  Kiki Bertens

  Karin Knapp
  Heather Watson
  Yanina Wickmayer
  Julija Putinceva
  Mónica Puig
  Stéphanie Dubois

Lucky Losers

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2014
WTA Tour 2014